Punkzilla е компилационен албум от 2001 г., съставен от песни на групи от Нитро Рекърдс.

Песни 
 Dream Of Waking – AFI 3:04
 Democracy? – The Damned 3:15
 Not The Same – Bodyjar 3:08
 Behind The Music – The Vandals 2:44
 Still – Rufio 3:06
 Jennifer Lost The War – Офспринг 2:37
 Wasted – T.S.O.L. 1:52
 You Know How It Is – Stavesacre 2:18
 Black Clouds Vs. Silver Linings – Ensign 2:19
 Hit Machine – Guttermouth 2:01
 Wester – AFI 3:03
 Misunderstanding Maybe – Divit 3:11
 A Thousand Days – Офспринг 2:12
 Why Are You Alive? – The Vandals 2:35
 Lookin' For Action – The Damned 4:06
 Sold – T.S.O.L. 2:01
 Birds & Bees – Original Sinners 2:13
 Michael – Son Of Sam 3:16
 Hypnotized – The Turbo A.C.'s 2:35
 The Days Of The Phoenix – AFI 3:29

Песни от албуми 
 „Dream Of Waking“, Wester И The Days Of The Phoenix От The Art Of Drowning
 Democracy? и Lookin' For Action от Grave Disorder
 Not The Same от How It Works
 Behind The Music от Look What I Almost Stepped In...
 Still от Perhaps, I Suppose
 Jennifer Lost The War и A Thousand Days от The Offspring
 Wasted от Disappear
 You Know How It Is от Speakeasy
 Black Clouds vs. Silver Linings от The Prince Of Progression
 Hit Machine от Gorgeous
 "Birds & Bees" от Original Sinners
 Michael от Songs From The Earth
 Hypnotized от Fuel For Life

Неиздавани песни 
 Misunderstanding Maybe – Divit
 Why Are You Alive? – The Vandals
 Sold – T.S.O.L.
 "Birds & Bees" – Original Sinners (по-късно е издадена в Original Sinners)

Външни препратки 
 Punkzilla в AllMusic
 Punkzilla в Discogs
 Punkzilla в Rate Your Music
 Punkzilla в Нитро Рекърдс

Музикални албуми от 2001 година